The Dodo (журнал) — сатирический журнал, издаваемый курсантами Академии ВВС США
 The Dodo (сайт) — американский сайт, медиа-бренд, специализирующийся на публикации историй о животных и проблемах их прав.